Bluewater (Arizona), concentració de població designada pel cens a l'estat d'Arizona (Estats Units)
 Bluewater (Califòrnia), concentració de població designada pel cens a l'estat de Califòrnia (Estats Units)
 Bluewater (Ontàrio), poble a la província d'Ontàrio (Canadà)